Jesús Fernández Collado, futbolista madrileny
 Jesús Fernández Oceja, jugador d'handbol espanyol
 Jesús Fernández Santos (1926-1988), escriptor espanyol